Het provinciedistrict Neufchâteau, dat deel uitmaakt van arrondissement Neufchâteau in de Belgische provincie Luxemburg, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Neufchâteau en Saint-Hubert.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Neufchâteau omvat de gemeenten Léglise, Libramont-Chevigny en Neufchâteau.
 Het kieskanton Saint-Hubert omvat de gemeenten Libin en Saint-Hubert.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 5 van de 9 zetels van het kiesarrondissement Neufchâteau toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luxemburg werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56). Het district kreeg voorheen 7 zetels.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Neufchâteau

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Neufchâteau
Neufchâteau